Serre – miejscowość we Włoszech
 Serre – miejscowość we Francji
 Jean-Pierre Serre – (ur. 1926) matematyk francuski